Воронцо́во — название населённых пунктов, районов, усадеб, парков в разных городах мира.

 Воронцово — природный историко-архитектурный и рекреационный комплекс «Усадьба Воронцово», более известный как «Воронцо́вский парк» — зона отдыха и зелёная зона на юго-западе Москвы.

Населённые пункты

Архангельская область 
 Воронцово — деревня в Вилегодском районе.

Владимирская область 
 Воронцово — деревня в Кольчугинском районе.
 Воронцово — деревня в Суздальском районе.

Вологодская область 
 Воронцово — деревня в Череповецком районе.
 Воронцово — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Воронцово — деревня в Заволжском районе.
 Воронцово — деревня в Ильинском районе.
 Воронцово — деревня в Комсомольском районе.
 Воронцово — село в Пучежском районе.
 Воронцово — село в Родниковском районе.

Калужская область 
 Воронцово — деревня в Куйбышевском районе.
 Воронцово — деревня в Мещовском районе.

Костромская область 
 Воронцово — деревня в Чухломском районе, входит в Петровское сельское поселение.
 Воронцово — деревня в Чухломском районе, входит в Чухломское сельское поселение.

Красноярский край 
 Воронцово — посёлок в Таймырском районе.

Курская область 
 Воронцово — деревня в Курском районе.

Московская область 
 Воронцово — деревня в Можайском районе, входит в Бородинское сельское поселение
 Воронцово — деревня в Можайском районе, входит в Клементьевское сельское поселение.
 Воронцово — деревня в Сергиево-Посадском районе.

Нижегородская область 
 Воронцово — деревня в Богородском районе.
 Воронцово — село в Гагинском районе.
 Воронцово — деревня в Чкаловском районе.

Новгородская область 
 Воронцово — деревня в Парфинском районе.

Орловская область 
 Воронцово — поселок в Урицком районе.
 Воронцово — село в Шаблыкинском районе.

Псковская область 
 Воронцово — деревня в Локнянском районе.
 Воронцово — село в Островском районе.
 Воронцово — деревня в Порховском районе.
 Воронцово — деревня в Себежском районе.

Рязанская область 
 Воронцово — поселок в Клепиковском районе.

Смоленская область 
 Воронцово — деревня в Вяземском районе, упразднена в 2000 году.
 Воронцово — деревня в Духовщинском районе.
 Воронцово — деревня в Рославльском районе.
 Воронцово — деревня в Сафоновском районе.

Тамбовская область 
 Воронцово — деревня в Гавриловском районе.

Тверская область 
 Воронцово — деревня в Калязинском районе.
 Воронцово — деревня в Кашинском районе.
 Воронцово — деревня в Кимрском районе, входит в Маловасилевское сельское поселение.
 Воронцово — деревня в Кимрском районе, входит в Устиновское сельское поселение.
 Воронцово — деревня в Ржевском районе.
 Воронцово — деревня в Торопецком районе.
 Воронцово — деревня в Удомельском районе.

Якутия 
 Воронцово — село в Аллаиховском улусе.

Ярославская область 
 Воронцово — деревня в Первомайском районе.
 Воронцово — село в Переславском районе.
 Воронцово — деревня в Пошехонском районе.
 Воронцово — деревня в Угличском районе.

См. также 
 Воронцово-Николаевское